Майк ():
 «Майк» — американский драматический фильм 1926 года.
 Майк Ли — британский кинорежиссёр, лауреат многочисленных премий.
 Майк Нау́менко — советский рок-музыкант, гитарист, автор песен.
 Майк О́лдфилд — британский мультиинструменталист и композитор.
 Майк Та́йсон — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.
 Майк Шинода — вокалист, гитарист, клавишник, MC и один из основателей рок-группы Linkin Park, а также художник, дизайнер-график.
 Майк — петух (цыплёнок) породы Виандот, получивший известность тем, что прожил 18 месяцев после того, как его голова была почти полностью отрублена.

См. также 
 «Как Майк» — семейный фильм, производства 20th Century Fox в сотрудничестве с NBA Entertainment, был выпущен в 2003 году.
 Иви Майк — первое в мире термоядерное устройство.